Vuillet kan som auktorsförkortning betyda:

 André Vuillet
 J. Vuillet

Robotskapade auktorsförkortningar